

Geografia 
 Finetti – frazione della provincia di Verona

Persone 
 Alfio Finetti – cantautore italiano
 Bonifacio Finetti (o Bonifazio; 1705-1782) – filosofo italiano
 Bruno de Finetti – matematico e statistico italiano
 Claudio Finetti – calciatore italiano
 Gino de Finetti – pittore, illustratore e grafico italiano
 Giovanni Finetti – avvocato e giurista italiano
 Giovanni Battista Finetti – politico italiano
 Giuseppe de Finetti – architetto e urbanista italiano
 Ugo Finetti – giornalista italiano